

Чирки — присілок, Казанський район, Тюменська область
 Чирки — присілок, Оршанський район, Марій Ел
 Чирки — присілок, Ленінське сільське поселення, Слободський район, Кіровська область
 Чирки — присілок, Шестаковське сільське поселення, Слободський район, Кіровська область
 Чирки — присілок, Таборинський район, Свердловська область
 Чирки — селище, Хабаровський район, Хабаровський край

Див. також 
 Великі Чирки
 Чирковський завод